

Sigle 
 Demokratische Volkspartei  – Partito Popolare Democratico, partito politico dell'Impero tedesco
 Deutsche Vaterlandspartei  – Partito della Patria Tedesca, partito politico dell'Impero tedesco
 Deutsche Volkspartei  – Partito Popolare Tedesco (1868-1910), partito politico dell'Impero tedesco
 Deutsche Volkspartei  – Partito Popolare Tedesco  (1918-1933), partito politico della Repubblica di Weimar
 Deutschvölkische Partei  – Partito Etnico Tedesco, partito politico tedesco

Codici 
 DVP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Davenport Downs (Australia)